ISO 3166-2:BB — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Барбадосу. Стандарт охватывает 11 приходов. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Барбадоса — BB и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован двухсимвольным числом. Геокоды приходов Барбадоса являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BB, присвоенного Барбадосу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Барбадоса 
Геокоды 11 приходов Барбадоса

Геокоды пограничных Барбадосу государств 
 Сент-Винсент и Гренадины — ISO 3166-2:VC (на западе),
 Сент-Люсия — ISO 3166-2:LC (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Барбадоса

Ссылки 
 Геокоды Барбадоса 

2:BB